PeruRail считается одной из самых высокогорных железных дорог мира и предлагает на выбор многочисленные маршруты — из исторического Куско или из Священной долины до легендарного Мачу-Пикчу, и из Куско до озера Титикака.

PeruRail наполовину принадлежит компании Orient-Express Hotels Ltd. и её партнерам из Перу.

Маршруты 

 Куско (станция Порой) — Мачу-Пикчу (Агуас-Кальентес)
 Священная Долина — Мачу-Пикчу (Агуас-Кальентес)
 Куско — озеро Титикака (Пуно)

Поезда 
По маршруту из Куско в Мачу-Пикчу курсируют четыре класса поездов:
 Поезд Hiram Bingham
 Поезд Vistadome
 Поезд Sacred Valley
 Поезд Expedition

На маршрутах к оз. Титикака (Пуно) и до Арекипы курсируют поезда:
 Поезд Andean Explorer
 Поезд Titicaca

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт железной дороги PeruRail

Железнодорожный транспорт Перу